Софер може да се отнася за:

 Рабисоферим - титула на „главния писар“ в пунически Картаген;
 Соферим - периода на т.нар. книжници от Библията или буквалните (формалните) тълкуватели на Тората (юдейския закон), т.е. това е първият времеви период от Казала (от Ездра с Голямата асамблея до зугота) - виж и тълкуване на правото;
 Софер - останало по-рано старинно название на масоретите, т.е. на старателните и буквални преписвачи на Танаха (нещо като ръкописци-буквоядци);
 Софер – разпространена еврейска фамилия.